

Persone 
 Leo Gräff (1836-1889) – ingegnere minerario tedesco
 Walter Gräff (1876-1934) – storico dell'arte tedesco
 Siegfried Wilhelm Gräff (1887-1966) – patologo tedesco
 Helmuth Gräff (1958) – pittore e poeta austriaco
 Matthias Laurenz Gräff (1984) – pittore, storico e attivista politico austriaco

Pagine correlate 
Graf
Gräf
Graff
Graeff / De Graeff